La Srpska Liga 2015-2016 è stata la 24ª edizione della terza divisione di calcio per squadre della Serbia.

È la tredicesima edizione divisa in 4 gironi: Vojvodina, Belgrado, Ovest ed Est; ed è la decima dalla separazione fra Serbia e Montenegro.

Vojvodina 

Legenda:
      Promossa in Prva Liga Srbija 2016-2017
      Retrocessa nelle Zonske lige

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Belgrado 

Legenda:
      Promossa in Prva Liga Srbija 2016-2017
      Al baraž
      Retrocessa nelle Zonske lige

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Baraž 
 Il baraž in questo caso è uno spareggio fra la penultima di Srpska Liga Belgrado (Turbina) e la terza classificata di Beogradska Liga (Prva Iskra)
 11.06.2016   Prva Iskra - Turbina    2-0
 15.06.2016   Turbina - Prva Iskra    3-5
 Prva Iskra promosso in Srpska Liga, Turbina retrocede in Beogradska Liga

Risultati

Ovest 

Legenda:
      Promossa in Prva Liga Srbija 2016-2017
      Retrocessa nelle Zonske lige

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Est 

Legenda:
      Promossa in Prva Liga Srbija 2016-2017
      Retrocessa nelle Zonske lige

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Note

Voci correlate 
SuperLiga 2015-2016
Prva Liga Srbija 2015-2016
Kup Srbije 2015-2016

Collegamenti esterni 
 Le stagioni 2012-2020 su fsgzrenjanin.com
 La stagione 2015-16 su rsssf.com
 Girone Vojvodina su srbijasport.net
 Girone Belgrado su srbijasport.net
 Girone Ovest su srbijasport.net
 Girone Est su srbijasport.net

Calcio nel 2015
Calcio nel 2016
2015